La Coupe de France de basket-ball est organisée durant la saison 2012-2013. Elle est nommée aussi Trophée Robert Busnel, du nom du basketteur décédé en 1991 Robert Busnel. Le tenant du titre est Chalon-sur-Saône.

Calendrier

Trente-deuxièmes de finale 
40 équipes participent aux trente-deuxièmes de finale : les 15 clubs de Nationale 1 (le Centre Fédéral ne participe pas à la Coupe de France), les 16 clubs de Pro B, 6 clubs de Pro A et 3 clubs de Nationale 2 issus du Trophée Coupe de France 2012 : Brissac Aubance Basket, Entente Cergy Osny Pontoise Basket-Ball et Vanves. Les dix premiers de la saison régulière de Pro A 2011-2012 sont exempts du premier tour.

Ce tour se dispute principalement le .

Seizièmes de finale 

Le tirage au sort des seizièmes de finale a eu lieu le  et les rencontres sont principalement disputées le mardi .

Phase finale 

La finale s'est déroulée le dimanche  à Paris-Bercy et a vu la victoire du Paris-Levallois Basket face à la Jeunesse sportive des Fontenelles de Nanterre sur le score de 77 à 74. Il s'agit du premier titre remporté par le Paris-Levallois.

L'intérieur américain Sean May finit avec la meilleure évaluation de la rencontre (30) et termine meilleur marqueur, rebondeur et passeur du match (21 points, 13 rebonds et 5 passes décisives).

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de Pro A 2012-2013
 Championnat de Pro B 2012-2013
 Leaders Cup 2013

Lien externe 
  Le site de la FFBB

2012-2013
Basket-ball M
Coupe M